(1822–1917), inventeur suisse ;
 Werner Fritz Groebli (1915–2008),	patineur artistique suisse ;
 René Groebli (né en 1927), photographe suisse ;
  (né en 1960), essayiste suisse ;
  (née en 1996), skieuse alpine suisse ;

Patronyme suisse